Toponímia:
 York (Anglaterra), ciutat al nord d'Anglaterra
 Comtat de York o Yorkshire, comtat històric d'Anglaterra part del Nord d'Anglaterra
 York (Alabama), població dels Estats Units a l'estat d'Alabama 
 York (Carolina del Sud), població dels Estats Units a l'estat de Carolina del Sud
 York (Dakota del Nord), població dels Estats Units a l'estat de Dakota del Nord
 York (Maine), població dels Estats Units a l'estat de Maine
 York (Nebraska), població dels Estats Units a l'estat de Nebraska
 York Haven, població dels Estats Units a l'estat de Pennsilvània
 York Springs, població dels Estats Units a l'estat de Pennsilvània
 York Avenue, avinguda de Manhattan, a Nova York
 North York, població dels Estats Units a l'estat de Pennsilvània
 Península del Cap York, península al nord de Queensland, Austràlia
 Biografies: Dick York (1928, Fort Wayne, Indiana – 1992, Rockford, Michigan), actor de teatre, ràdio, televisió i cinema estatunidenc
 Miscel·lània:
 Casa de York, branca de la casa reial anglesa al segle XV
 Ritu York, ritu de la maçoneria
 Duc de York, títol de noblesa del Regne Unit
 Arquebisbe de York, clergue d'alt rang de l'església anglicana
 Universitat de York (Canadà), universitat pública de la ciutat de Toronto (Ontàrio, Canadà)
 Universitat de York universitat britànica fundada l'any 1963 amb seu a la ciutat de York (Anglaterra)